Konkurrenz (zu  ‚zusammen um die Wette laufen‘, ‚aufeinanderrennen‘) steht in Sport, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Recht und Ökologie für:

 Wettkampf in Sport und Spiel
 Rivalität, allgemein den emotionalen Wettbewerb um Ansehen, Macht oder Zuneigung
 Wettbewerb (Wirtschaft), den Wettbewerb verschiedener Anbieter um Kunden oder Aufträge bzw. von Kunden um knappe Angebote
 Konkurrenz unter Mitarbeitern, siehe Mitarbeiterbewertung #Absolute und relative Bewertung
 Konkurrenz (Strafrecht Deutschlands), im deutschen Strafrecht das Verhältnis, in dem mehrere Gesetzesverletzungen eines Täters zueinander stehen
 Concorso di reati, das Verhältnis, in dem im italienischen Strafrecht mehrere Gesetzesverletzungen eines Täters zueinander stehen
 Konkurrenz (Verwaltungsrecht Österreichs), ein Verband zur Finanzierung von Infrastruktur
 Konkurrenz (Ökologie), eine Interaktion, in der sich Organismen (indirekt) wechselseitig beeinträchtigen, weil sie dieselbe begrenzte/limitierende Ressource nutzen

Concurrence steht für
Autorité de la Concurrence, Paris, Wettbewerbsbehörde
Concurrence (Quanteninformatik) 

Siehe auch:

 Concurrenzen
 Wettbewerb
 Kompetitivität (Begriffsklärung)
 Mitbewerber